Никола Стоянов може да се отнася за:
 Никола Стоянов (1874-1967) – български икономист и финансист
 Никола Стоянов (р. 1988) – български актьор